

Courtier est un patronyme porté par  

Joseph Courtier (1874-1940), homme politique français.
René Courtier (1878-1949), homme politique français.

Fiction  
 L'Art d'être courtier, court-métrage réalisé par Henri Verneuil en 1950.
 Le Courtier du cœur, téléfilm américain de 2001 réalisé par Steve Rash.

Métiers 
 courtier, personne qui sert d'intermédiaire.
 Courtier en services bancaires et d'investissement
 Courtier d'assurances
 Courtier grossiste
 Courtier immobilier
 Courtier maritime
 Courtier en crédits
 Courtier en riz
 Courtier hypothécaire

Homonymie de patronyme